Гарри Рапф (; 16 октября 1882, Нью-Йорк — 6 февраля 1949, Лос-Анджелес) — американский продюсер. Он начал свою карьеру в 1917 году, и в течение 20-летней карьеры стал известным продюсером фильмов для Metro-Goldwyn-Mayer. Он создал комедийный дуэт Дэна и Артура с участием Карла Дэйна и Джорджа К. Артура в конце 1920-х годов.

Рапф также был одним из членов-учредителей Академии кинематографических искусств и наук. Он был похоронен на кладбище в Восточном Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Его сын был сценаристом Морисом Рапфом.

Фильмография 
 1917 — Сегодня / To-Day
 1918 — Случайный медовый месяц / The Accidental Honeymoon
 Грехи детей / The Sins of the Children (1918)
 Разыскивается за убийство / Wanted for Murder (1918)
 Ваш лучший друг / Your Best Friend (1922)
 Из грязи в князи / Rags to Riches (1922)
 Уличные герои / Heroes of the Street (1922)
 Латунь / Brass (1923)
 Лукреция Ломбард / Lucretia Lombard (1923)
 Браун из Гарварда / Brown of Harvard (1926)
 Голливудское ревю 1929 года / The Hollywood Revue of 1929 (1929)
 Мин и Билл / Min and Bill (1930)
 Чемпион / The Champ (1931)
 Одержимая / Possessed (1931)
 Эмма / Emma (1932)
 Отважные любовники / Lovers Courageous (1932)
 Страстный водопроводчик / The Passionate Plumber (1932)
 Уродцы / Freaks (1932)
 Развод в семье / Divorce in the Family (1932)
 Бродвей в Голливуде / Broadway to Hollywood (1933)
 Шеф / The Chief (1933)
 Кристофер Бин / Christopher Bean (1933)
 Голливудская вечеринка / Hollywood Party (1934)
 Злая женщина / A Wicked Woman (1934)
 Мертвый мужчина / The Murder Man (1935)
 Джентльмен / The Perfect Gentleman (1935)
 Крепкий мужчина / Tough Guy (1936)
 Мы идем в колледж / We Went to College (1936)
 Джим с Пикадилли / Piccadilly Jim (1936)
 Старый Хатч / Old Hutch (1936)
 Безумный праздник / Mad Holiday (1936)
 Шпионаж / Espionage (1937)
 Они дали ему пистолет / They Gave Him a Gun (1937)
 Живите, любите и учитесь / Live, Love and Learn (1937)
 Чистокровные не плачут / Thoroughbreds Do not Cry (1937)
 Негодяй из Бримстоун / The Bad Man of Brimstone (1937)
 Все поют / Everybody Sing (1938)
 С одной конюшни / Stablemates (1938)
 Девушка снизу / The Girl Downstairs (1938)
 Друзья и враги Америки / Let Freedom Ring (1939)
 Ледовое безумие / The Ice Follies 1939
 Генри едет в Аризону / Henry Goes Arizona (1939)
 Галантный Бесс / Gallant Bess (1946)
 Место преступления / Scene of the Crime (1949)

Примечания

Ссылки 

Кинопродюсеры США